Oude Werf (Alblasserdam), een scheepswerf
Oude Werf (Winschoten), een landgoed
de korte naam van het Veen van Oude Werf